Ruthenisch bezeichnet

 eine ostslawische Sprache, die im 14. bis 18. Jahrhundert im Großfürstentum Litauen bzw. im Osten des polnisch-litauischen Staates verwendet wurde, siehe Ruthenische Sprache
 eine heute in der westlichen Ukraine, der östlichen Slowakei, dem südöstlichen Polen, dem nordöstlichen Ungarn und dem nordwestlichen Rumänien gesprochene Sprache, siehe Karpato-Russinisch
 eine heute in der serbischen Vojvodina und im Osten Kroatiens gesprochene Sprache, siehe Jugoslawo-Russinisch
 die ukrainische Sprache, vor allem im 19. Jahrhundert in Galizien
 die belarussische Sprache (auch Weißruthenisch)
 bisweilen auch das Altostslawische
 bisweilen auch das Russinische

In wissenschaftlichen Publikationen liest man auch „rusinisch“ (mit einem s).